Desa Ngestiharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngestiharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 110,34), Yogyakarta, 
 Desa Ngestiharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 110,13), Yogyakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar